Murchisonia (dieren), geslacht van weekdieren
 Murchisonia (plant), een geslacht uit de aspergerfamilie